Холмс () — английская фамилия (реже — имя) и топоним.

Фамилия 
Происхождение фамилии Holmes однозначно не ясно. Возможно, такое прозвище давали людям, жившим рядом с рощами падубов (). Возможно, такое прозвище получали люди, жившие в местечке Холмс близ Дундональда (Северная Ирландия).

А 
  (1847—1903) — французский композитор.
 Холмс, Артур (1890—1965) — британский геолог.
  (1924—2011) — американский профессор философии.

Б 
 Холмс, Бриа (род. 1994) — американская баскетболистка.

В 
 Холмс, Виктория (род. 1975) — английская писательница-фантаст.

Г 
 
 Холмс, Генри Говард (1861—1896; наст. имя Герман Уэбстер Маджетт) — первый официально зарегистрированный американский серийный убийца.
  (1876—1965) — британский невролог; первый исследователь мозжечка и зрительной коры.

Д 
  (род. 1950) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1939) — американский певец и сочинитель песен и джинглов.
 Холмс, Джеймс (род. 1987) — убийца, «Колорадский стрелок».
  (род. 1957) — генерал армии США.
  (1924—1986) — американо-голландский поэт и переводчик.
  (род. 1973) — канадский комик, актриса кино и телевидения.
  (род. 1963) — американский гитарист (метал, хард-рок).
 Холмс, Джойнер (род. 1998) — американская баскетболистка.
 
 Холмс, Джулия-Линн (род.1951) — американская фигуристка-одиночница, впоследствии тренер.

И 
  (род. 1959) — североирландский журналист, теле- и радиоведущий.

К 
 Холмс, Келли (род. 1970) — британская спортсменка; бегунья на средние дистанции.
 Холмс, Кит (род. 1969) — американский боксёр.
  (род. 1933) — австралийский палеоботаник.
 Холмс, Крис (род. 1958) — американский рок-гитарист, наиболее известный работой в группе W.A.S.P.
  (род. 1950) — американский дизайнер шрифтов, каллиграф и мультипликатор.
  (род. 1971) — британский пловец-паралимпиец; ныне — пожизненный пэр Палаты лордов.
 Холмс, Кэти (род. 1978) — американская киноактриса.

Л 
 Холмс, Ларри (род. 1949) — американский боксёр.
  (род. 1987) — английский футболист.
  (род. 1979) — австралийская певица, теле- и радиоведущая.

М 
  (род. 1963) — канадский строительный подрядчик, бизнесмен, инвестор, телеведущий и филантроп.
 Холмс, Марта (род. 1961) — британская тележурналистка, автор фильмов о подводной жизни.
 Холмс, Морган — канадская интерсекс-активистка и социолог.
 Холмс, Мэттью (род. 1993) — британский велогонщик.

Н 
 Холмс, Ник (род. 1971) — основатель и вокалист группы Paradise Lost.
  (род. 1981) — американский актёр кино и телевидения.

О 
  (1610—1682) — один из первых поселенцев Род-Айленда, священник-баптист, пастор первой церкви Ньюпорта на протяжении около 30 лет.
 Холмс, Одетта (1930—2008) — американская певица и общественно-политический деятель.
 Холмс, Оливер Уэнделл (старший) (1809—1894) — американский врач, более известен своими поэтическими трудами.
 Холмс, Оливер Уэнделл (младший) (1841—1935) — американский юрист, судья Верховного суда США (1902—1932), сын Оливера Уэнделла Холмса-старшего.

П 
  (род. 1979) — американский комик, актёр кино и телевидения, сценарист, продюсер и подкастер.
  (род. 1956) — главный адвокат Сиэтла (штат Вашингтон, США) с 2010 г. по 
  (род. 1980) — английский футболист.
 Холмс, Пол Скотт (1950—2013) — новозеландский теле- и радиоведущий.
  (род. 1973) — американский .
  (1881—1952) — 38-й мэр Вустера (Массачусетс, США) (1917—1920).

Р 
  (1931—1991) — американский джаз-органист (хард-боп, соул-джаз), предвестник эйсид-джаза.
  (1946—2011) — британский офицер, военный историк, профессор Университета Крэнфилда.
 Холмс, Ришон (род. 1993) — американский баскетболист.
 
 Холмс, Руперт (род. 1947; наст. имя Давид Голдштейн) — британо-американский композитор, певец и автор песен, музыкант, драматург и писатель.
  (1942—2002) — канадский художник-иллюстратор, знаменитый своими андеграундными комиксами.

С 
  (род. 1984) — американский .
  (род. 1961) — немецкий порноактёр.
 Холмс, Стюарт (1884—1971) — американский актёр кино и телевидения; скульптор.
 Холмс, Сьюзан Картер (род. 1933) — британский ботаник и таксономист Королевских ботанических садов Кью.
  (1868—1964) — американский зоолог и евгеник.

Т 
 Холмс, Тейлор (1878—1959) — американский актёр театра.
  (1804—1880) — американский генерал.
  (род. 1955) — американский художник и скульптор.
  (род. 1967) — американский актёр кино и телевидения.
 Холмс, Тина (род. 1973) — американская актриса кино и телевидения.
 Холмс, Том (род. 1931) — председатель ультраправого Британского Национального фронта; постоянный член фашистского движения.

У 
  (1862—1917) — австралийский генерал.
  (1892—1969) — британский генерал.

Ф 
  (род. 1945) — профессор Принстонского университета.
 Холмс, Филлипс (1907—1942) — американский киноактёр и военный лётчик.
 Холмс, Фредерик (1886—1944) — британский полицейский и перетягиватель каната, олимпийский чемпион.
  (1874—1947) — британско-новозеландский геолог, инженер.

Х 
  (1892—1950) — американская киноактриса.

Ч 
  (1868—1936) — британский художник, историк искусства, директор музея.
  (1711—1761) — британский адмирал.

Э 
 Холмс, Эдвард (1880—1924) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.
  (1839—1919) — английский астроном-любитель.
 Холмс, Эдвин (1820—1901) — американский изобретатель и бизнесмен, создатель первых охранных сигнализаций.
 Холмс, Эдриан (род. 1974) — британский и канадский актёр.
 Холмс, Элиас Бертон (1870—1958) — американский путешественник, фотограф и кинематографист.
 Холмс, Элизабет (род. 1984) — американская бизнесвумен, основатель компании Theranos.
 Холмс, Энди (1959—2010) — британский гребец, двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988).
  (род. 1943) — австралийско-британский химик, профессор Института Bio21, президент Академии наук Австралии (2014 — ).
  (род. 1945) — австралийский пластический и восстановительный хирург.
 Холмс, Эрнест (1887—1960) — основатель движения «Религиозная Наука» и «Церкви Религиозной Науки».
  (1883—1945) — изобретатель автомобиля-эвакуатора.
 Холмс, Эштон (род. 1978) — американский актёр кино и телевидения.

Составные фамилии 
  (род. 1991) — австралийский пловец.

Вымышленные персонажи 
 Шерлок Холмс — главный герой многих произведений Артура Конан-Дойля.
 Майкрофт Холмс — брат Шерлока Холмса.
  — сестра Шерлока Холмса.

Имя 
 Герберт, Холмс (1882—1956) — британо-американский киноактёр.
  (XIX в.) — американский политик, лидер .
  (1840—1915) — американский политик.
  (род. 1947) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1932) — американский философ.

Топоним

США 
  — тауншип в Мичигане.
  — тауншип в Огайо.
 Холмс — гора в Вайоминге.

Прочие страны 
  — деревня в Ланкашире (Англия).
 Холмс — озеро в Нью-Брансуике (Канада).

Составные топонимы 
 Холмс-Сити — тауншип в Миннесоте (США).

Космос 
 17P/Холмса — комета.
  — астероид.
  — марсианский кратер.

Здания и сооружения США 
  — исторический форт в Мичигане.
  — несколько исторических домов в разных штатах.

Прочее 
  — корабль ВМФ Великобритании и США в 1944—1946 гг.
  — система информационной технологии, используемая полицией Великобритании для расследований крупных преступлений (серийных убийств и мошенничеств в особо крупных размерах).

См. также 
 Холм

Примечания